Elle steht für:

 Elle, deutsch für den Unterarmknochen Ulna
 Elle, kurz für die Schneiderelle
 Elle (Einheit), ein Längenmaß
 Elle (Rose), eine Rosensorte
 Elle (Vorname), weiblicher Vorname 
 Elle (Zeitschrift), eine internationale Frauenzeitschrift
 elle, französischer Verleihtitel des US-amerikanischen Spielfilms Zehn – Die Traumfrau (1979)
 Elle (Film), französisch-deutscher Spielfilm (2016)
 Elle: Sing für Deinen Traum, US-amerikanischer Fernsehfilm (2010)

Gewässer:
 Elle oder Ellebach, rechter Zufluss der Rur bei Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Elle (Vézère), rechter Zufluss der Vézère bei Terrasson-Lavilledieu, Département Dordogne, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Elle (Vire), rechter Zufluss der Vire bei Neuilly-la-Forêt, Gemeinde Isigny-sur-Mer, Département Calvados, Region Normandie, Frankreich

Personen:
 Andrea Elle (* 1940), deutsche Radrennfahrerin
 Édouard Elle (1859–1911), belgischer Maler und Architekt
 Ferdinand Elle (um 1580–um 1637), französischer Maler
 Jo Elle (* 1978), Schweizer Sängerin

 Nina Elle (* 1980), deutsche Pornodarstellerin
 Pierre Elle gen. Ferdinand (1617–1665), französischer Kupferstecher und Maler
 Rudolf Elle (1911–1952), deutscher Orthopäde
 Elle Bandita, der zeitweilige Künstlername von Raven van Dorst, Musiker aus den Niederlanden

Siehe auch:
 El
 Ell
 Ellé
 Elles
 Ellen (Begriffsklärung)